Овај чланак садржи списак градова у Авганистану са преко 100.000 становника.

Списак

Извори

Спољашње везе 
 Фотографије градова у Авганистану

 
Авганистан